Bacton Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Norfolk
 Bacton Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk